

Населені пункти та їхні частини
 Псаркі — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Псаркі — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Псаркі — частина села Бенчковиці в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки